Джордж В. Финнеган (; 1882 — 28 февраля 1913) — американский боксёр, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Финнеган соревновался в наилегчайшем (до 47,6 кг) и легчайшем (до 52,2 кг) весе. В первой дисциплине он стал чемпионом, обыграв в единственной встрече Майлса Бёрка. Во второй, он получил серебряную медаль после того, как был нокаутирован в третьем раунде боя против Оливера Кирка.

Примечания

Ссылки 
 Джордж Финнеган на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1883 году
Умершие в 1913 году
Умершие 28 февраля
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Боксёры США
Боксёры на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу